Alessia Travaglini – pallavolista italiana
Gabriel Travaglini – rugbista argentino
Gianni Travaglini – criminale italiano
Giovanni Travaglini – politico italiano
Mário Travaglini – calciatore e allenatore di calcio brasiliano
Robert Travaglini – politico statunitense
Volrico Travaglini – economista italiano